Gatenby steht für:

 Gatenby (North Yorkshire), Ort in England
 Gatenby v Gatenby and Others, südafrikanischer Rechtsfall

Gatenby ist der Familienname folgender Personen:

 David Gatenby, australischer Cricketspieler
 James Brontë Gatenby, neuseeländischer Zoologe
 Laurence Gatenby, australischer Cricketspieler
 Peter Gatenby, australischer Cricketspieler
 Talia Neilson Gatenby (* 2005), britische Tennisspielerin